Памятник Стиву Джобсу (Одесса)
 Памятник Стиву Джобсу (Санкт-Петербург)